Thorfin peut désigner :
 Thorfin Njal alias Le Viking, un pirate scandinave qui s'habillait de façon à ressembler à un viking et commandait le Caribbean Queen.
 Thorfin le pourfendeur, une chanson du Groupe Ludwig von 88 parue dans l'album La révolution n'est pas un dîner de gala. Le groupe Lutin bleu a repris cette chanson sur l'album Traverse dans les clous.